Ménard ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ménard (* 1946), französischer Politiker
 Claude Ménard (1906–1980), französischer Hochspringer
 Émile-René Ménard (1861–1930), französischer Maler und Neffe Louis Ménards
 Louis Ménard (1822–1901), französischer Religionswissenschaftler und Historiker
 Michel Ménard (* 1961), französischer Politiker
 Nicole Ménard, kanadische Politikerin
 Oliver Ménard (* 1965), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Phia Ménard, (* 1971), französische Performerin, Jongleurin und Regisseurin
 Réal Ménard (* 1962), kanadischer Politiker
 Robert Ménard (* 1953), französischer Journalist und Politiker
 Serge Ménard (* 1941), kanadischer Anwalt und Politiker
 Yvonne Ménard (* 1929), französische Tänzerin 

Siehe auch:

 Menard
 Pont Ménard